Eupodes är ett släkte av spindeldjur. Eupodes ingår i familjen Eupodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Eupodes